Schönforst steht für

 Amt Schönforst, historisches Territorium im Herzogtum Jülich, später Gemeinde Forst, seit 1906 Stadtteil von Aachen, siehe Forst (Aachen)
 Schönforst (Aachen), Ortsteil von Aachen im Stadtteil Forst
 Schönforst (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht aus der Nähe von Aachen
 Burg Schönforst, Stammsitz des Adelsgeschlechts im Aachener Ortsteil Schönforst